«По́сле шко́лы» — многосерийный телевизионный фильм, новаторская смесь сюжетных линий и лирических отступлений, встроенных видеоклипов и музыкальных интермедий, комедийных приёмов и детективных поворотов, стилизаций и пародий.
Проект создан совместными усилиями «Уолт Дисней Компани СНГ» и «Первого канала».

Премьера состоялась на «Первом канале» 16 ноября 2012 года. Перемонтированная версия из 18 серий вышла 7 октября 2013 года в 21:00 на канале Disney.

Сюжет 
В основе сюжета лежит оригинальная история о современных подростках, их родителях и учителях, рассказанная языком новаторской режиссуры. Каждая серия повествует о жизни одного из учеников школы с углублённым изучением испанского языка.

Производство 
Съёмки проходили в Эстонии — в городе Таллине и в расположенной в посёлке Виймси (уезд Харьюмаа) Виймсиской средней школе (). Сериал создавался на протяжении 4-х лет и стал вторым российским проектом студии Walt Disney Pictures после фильма «Книга мастеров».

В главных ролях

Ученики

Сотрудники испанской школы

Родственники главных героев

Другие

Создатели о сериале 
 Генеральный директор компании Disney Россия Марина Жигалова-Озкан о проекте «После школы»:
«Одним из важнейших приоритетов развития бренда Disney в России является производство локального контента высокого качества. Мы ставим перед собой амбициозные задачи не только увеличивать объём производства, но и, внедряя новые технологии, соответствовать самым актуальным трендам российского и мирового кино и телевидения. Мы счастливы представить российскому телезрителю наш первый телевизионный фильм, снятый в партнёрстве с Первым каналом. У нашего проекта есть абсолютно всё, чтобы завоевать сердца современных подростков и их родителей — превосходный юмор, оригинальная история, потрясающая музыка, а главное — настоящие живые герои, в которых многие узнают себя».

 Генеральный директор «Первого канала», генеральный продюсер «После школы» Константин Эрнст о многосерийном фильме:
«Я рад, что наш первый совместный проект с компанией Disney получился таким свежим и не банальным. Мне кажется, только так можно заинтересовать молодую аудиторию, воспитанную Интернетом».

 Сценаристы и режиссёры проекта «После школы» Владимир Пресняков, Олег Пресняков о сериале:
«В нашем детстве были фильмы, которые мы очень любили. „Приключения Электроника“, „Выше Радуги“, „Приключения Калле-сыщика“. Эти фильмы легко проникали в наш внутренний мир, наполняли его светом и помогали мечтать. Со временем такое кино стало редкостью. Студия Дисней и „Первый канал“ обратились к нам с предложением: сделать кино, которого у современных молодых людей нет, кино, которое навсегда сохранило бы для сегодняшних юношей и девушек это время и этот возраст, когда впервые внутри человека рождаются высокие чувства, желание писать стихи, сочинять песни, дружить по-настоящему. Мы решили, если кто-то снимал такое кино для нашего поколения, то кто-то должен это сделать и сегодня».

Продолжение 
Генеральный директор компании Disney Россия Марина Жигалова-Озкан:

Показ телесериала

Россия 
В России премьерный показ состоялся на «Первом канале», по пятницам в 0:30 с 16 ноября 2012 года. Сериал можно посмотреть не только в эфире, но и онлайн на официальном Интернет-сайте «Первого канала» в течение недели после выхода серии в эфир.

С 7 октября 2013 года показ сериала начал телеканал Disney.

Рейтинг сериала в России 
Директор дирекции креативного планирования и интернет-вещания «Первого канала» Елена Афанасьева:

Саундтрек 

Инструментальные композиции и песни в исполнении актёров

Отзывы о сериале

Положительные оценки 
 Ирина Любарская, журналист журнала «Итоги»:

 Татьяна Ефлаева, журналист «Учительской газеты»:

 Сергей Беднов, журналист газеты «Труд»:

 Евгения Заболотских, журналист газеты «Гудок»:

 Анастасия Першкина, журналист радиостанции «Голос России»:

Критика 
 Ксения Ларина, журналист, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»:

 Ирина Петровская, телекритик, обозреватель «Новой газеты»:

 Ольга Кузьмина, заместитель главного редакторы газеты «Вечерняя Москва»

 Анна Наринская, спецкорреспондент ИД «Коммерсантъ»:

 Михаил Нейжмаков, блогер интернет-журнала Рабкор.ру:

 Марат Кузаев, один из авторов сайта Filmz.ru:

 Анна Белякова, одна из авторов интернет-издания «Просвещение»:

Примечания

Ссылки 
 Страница проекта «После школы» на сайте Первого канала
 Страница проекта «После школы» на сайте канала Disney

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2012 году
Телесериалы России, завершённые в 2013 году
Телесериалы Первого канала
Музыкальные фильмы России
Фильмы Эстонии
Семейные телесериалы России
Телесериалы на русском языке